Madrid může být:
ve Španělsku
hlavní město státu, Madrid
autonomní společenství ve Španělsku, Madrid (společenství)
provincie ve Španělsku (Province Madrid), která je územně shodná s autonomním společenstvím, Madridské společenství
město na Filipínách:
Madrid (Surigao del Sur)
město v USA:
Madrid (Alabama)
Madrid (Colorado)
Madrid (Iowa)
Madrid (Kentucky)
Madrid (Maine)
Madrid (Nebraska)
Madrid (Nové Mexiko)
Madrid (New York)
Madrid (Virginie)
zkrácené označení pro Madridský systém pro mezinárodní registraci značek

jiné
New Madrid (Missouri)
New Madrid County (Missouri)
New Madrid Fault v New Madride v Missouri

Reference

Externí odkazy